Die Saison 2014/15 war die 93. Spielzeit der Ligue Magnus, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse. Die Meisterschaft gewannen zum dritten Mal nach 1977 und 1978 die Rapaces de Gap, die Gamyo Épinal im Playoff-Finale mit 4:3 besiegten. Die Drakkars de Caen stiegen in die Division 1 ab und werden in der kommenden Saison von den Boxers de Bordeaux ersetzt.

Teilnehmer

Modus 
In der Hauptrunde absolvieren die 14 Mannschaften jeweils 26 Spiele. Die zwölf bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wird, wobei die vier bestplatzierten Mannschaften für das Playoff-Viertelfinale gesetzt sind. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde treten in der Relegation aufeinander, deren Verlierer direkt in die zweite Liga absteigt. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und Overtime erhält jede Mannschaft zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime), OTN = Niederlagen nach Verlängerung,  TVH = Torverhältnis

Beste Scorer 

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, ± = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

Play-offs

Finale 
Die Serie fand vom 24. März bis zum 5. April 2015 statt.

Kader des Französischen Meisters

Relegation 
Die Serie fand vom 22. bis zum 28. Februar 2015 statt.

Weblinks 
 Ligue Magnus (französisch)

2014
Eishockeysaison 2014/15